Gerhard Geisler ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Geisler (Schauspieler) (1907–1977), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Gerhard Geisler (General) (1925–2018), deutscher Generalmajor der Volkspolizei
 Gerhard Geisler (Agrarwissenschaftler) (1927–2010), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler